Эммануэ́ль Тюни́ (; род. 23 сентября 1968, Ренн, Бретань) — французский писатель и музыкант. Настоящее имя — Ронан Прижан.

Деятельность

Литература 
Эммануэль Тюни — автор десятка романов и нескольких поэтических сборников, а также философского эссе Sidération !. Некоторые из его книг написаны в соавторстве, например: La Reine Eupraxie (совместно с Анри-Пьером Жёди (Henri-Pierre Jeudy)). Роман Эммануэля Тюни Corbière le crevant, Editora Sulina, 2009) переведен на бразильский вариант португальского языка (Morrer como Corbière, Editora Sulina). В 2008 году в переводе самого Эммануэля Тюни с бразильского португальского на французский язык вышла книга  PanAmérica (Éditions Léo Scheer, 2008).

Музыка 
Эммануэль Тюни — автор, композитор и исполнитель музыкальных композиций. В 2006 году вместе с Клер Вайе (Claire Vailler) и Жаком Элем (Jacques El) он создает группу Molypop. В октябре 2008 года студия звукозаписи LaureLipop/Socadisc выпускает первый диск группы, Sous la Barque (quand on creuse). Первый сольный альбом Эммануэля Тюни, Só, выходит в сентябре 2009 года., польским артистом и певцом Михалем (Michal), французским исполнителем и писателем Ивом Симоном (Yves Simon) и французской исполнительницей Дани (Dani).

Эммануэлю Тюни и  принадлежит идея создания проекта Ralbum rouge, объединившего в 2008 году музыкантов и писателей: Эрика Шевийяра (Éric Chevillard), Франсуа Бона (François Bon) и других.

Прочее 
Эммануэль Тюни носит почётное звание агреже по литературе и является доктором филологических наук. Преподавал литературу, работал в качестве дипломата в Сан-Паулу, Венеции, Порту-Алегри, Екатеринбурге. Инспектор образовательных и культурно-художественных программ. В 2006 году Эммануэль Тюни стал кавалером ордена Академической пальмовой ветви, а в июле 2009 года — кавалером ордена Искусств и литературы.

Эммануэль Тюни — автор редакционных статей для ежедневной бразильской газеты O Correio do Povo.

Научные степени и награды 
 агреже по литературе
 доктор филологических наук,
 кавалер ордена Академической пальмовой ветви,
 кавалер ордена Искусств и литературы.

Библиография 
Печатные издания
 Les Impatiences, Carte Blanche, 1993 (идиллия)
 Rheu, La Part Commune, 1998 (роман)
 Les Trente, La Part Commune 1999 (роман)
 Mademoiselle de Biche, La Part commune 2000 (роман)
 La Vie scolaire, La part Commune, 2001 (роман)
 Des Lunes, Carte blanche, 2001
 Byzance, jcb, 2004 (роман)
 Choro, le Mot et le reste, 2004
 Corbière le crevant, Léo Scheer, collection " Laureli ", 2007 (роман)
 Mademoiselle de Biche, éditions Léo Scheer, 2008 (роман)
 Morrer como Corbière, editora Sulina, 2009 (роман)
 Le Silure, éditions Léo Scheer, collection " Laureli ", 2010 (роман)
 Sidération !, éditions Léo Scheer, collection " Variations ", 2010 (эссе)
 Agata noturna, Editora Sulina, 2010 (роман)
 Après la Terre, éditions Léo Scheer, collection " Laureli ", 2011 (роман)
 Pour un Dressing, éditions Châtelet-Voltaire, 2011 (эссе)
Публикации в цифровом формате
 Premiers Fragments d’Echo, éditions Publie.net, 2007 (поэзия)
 Nemeton, éditions Publie.net, 2009 (либретто)
Переводы
 PanAmérica, José Agrippino de Paula, éditions Léo Scheer, collection " Laureli ", 2008
Соавторство
 La Reine Eupraxie, La Lettre volée, 2006 (совместно с Анри-Пьером Жёди)
Коллективные издания
 Balzac, a obra mudo/Balzac, l’oeuvre-monde, Estação Liberdade, 1999
 La Tentation du silence, Europia, 2007
 Écrivains en séries saison 1, Léo Scheer, collection «Laureli», 2009
 Écrivains en séries saison 2, Léo Scheer, collection «Laureli», 2009
 Novos Rostos da ficção francesa/Nouveaux visages de la fiction de France, Editora Sulina, 2009 (двуязычная антология «Французская литература: новые мастера художественного вымысла», Editora Sulina, 2009).

Дискография 
Molypop
 Sous la Barque (quand on creuse) (2008, LaureLipop/Socadisc)

Сольно
 Só (2009, LaureLipop/Socadisc)
 EmilyandIwe by Emmanuel Tugny and The Lady Guaiba’s Swing Band (2010, Vila Mariana/Socadisc)

Коллективный альбом
 Ralbum rouge (2008, Léo Scheer)

Музыкальный отрывок
 L’Herbe verte (pour Claire un dernier mot) (Tugny/Tugny), juillet 2006. Эммануэль Тюни: голос, гитара, ситар, контрабас, ударные инструменты, колокольчики, перкуссия. Голос : Пьер Реверди (Pierre Reverdy, Encore l’amour, 1939. Реализация: Жак Эль (Jacques El).

Примечания

Ссылки 
 

Писатели по алфавиту
Писатели Франции
Французские писатели